W Polsce
 Kliszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Kliszów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Gawłuszowice 
 Kliszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Kliszów – gromada w powiecie pińczowskim